Les Débats, quotidien généraliste algérien
 Les Débats, hebdomadaire montréalais
 Le Journal des débats, journal français publié de 1789 à 1944